Místní název Smrčí je užíván:
pro sídla
 1. Smrčí (Záhoří) – část obce Záhoří v okrese Semily
 2. Smrčí (Mírová pod Kozákovem) – část obce Mírová pod Kozákovem v okrese Semily
 3. Smrčí (Vyskeř) – lokalita vsi Drahoňovice v okrese Semily
 4. Smrčí (Krásná Hora nad Vltavou) – vesnice v katastrálním území Plešiště v obci Krásná Hora nad Vltavou v okrese Příbram
 5. Smrčí (Drevníky) – lokalita vsi Slovanská Lhota části obce Drevníky v okrese Příbram
 6. Smrčí (Dolní Hbity) – lokalita v obci Dolní Hbity v okrese Příbram
 7. Smrčí (Kolinec) – lokalita vsi Vlčkovice části městysu Kolinec v okrese Klatovy
 8. Smrčí (Vimperk) – lokalita vsi Michlova Huť části města Vimperk v okrese Prachatice
 9. Smrčí (Bělá u Jevíčka) – lokalita obce Bělá u Jevíčka v okrese Svitavy
 10. Smrčí (Malá Úpa) – lokalita obce Malá Úpa v okrese Trutnov
 11. Ve Smrčí (Dolní Bukovsko) – lokalita vsi Bzí části městysu Dolní Bukovsko v okrese Svitavy

jako název kopce
 15. Smrčí (Merklínská pahorkatina) (477,7 m) – vrchol v Merklínské pahorkatině, jihozápadně od Bukové v okrese Plzeň-jih
 16. Smrčí (Radyňská pahorkatina) (567,5 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině, západně od Štěpánovic v okrese Klatovy
 17. Smrčí (648 m) – vrchol jihovýchodně od obce Jistebnice v okrese Tábor
 18. Smrčí (Český les) (935,2 m) – vrchol v Čerchovském lese, západně od obce Česká Kubice v okrese Domažlice
 19. Ve Smrčí (587 m) – vrchol východně od města Planá v okrese Tachov

a další
 20. Smrčí (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Domažlice

Je součástí názvu
 21. Smrčí Dvůr – dvůr ve vsi Klášter části města Teplá v okrese Cheb